Il meglio del meglio – album di Cristiano Malgioglio del 1992
 Il meglio del meglio – album degli Squallor del 2011